Jellinek kan verwijzen naar:

 Elvin Morton Jellinek (1890-1963), Amerikaanse arts, gespecialiseerd in alcoholisme
 Jellinek, ook Jellinek-kliniek, Nederlandse instelling voor verslavingszorg, genoemd naar Elvin Morton Jellinek
 Adolf Jellinek (1820/21-1893), rabbijn in Leipzig en Wenen
 Hermann Jellinek (1822-1848), Oostenrijks journalist en revolutionair, broer van Adolf
 Emil Jellinek (1853-1918), zakenman en diplomaat, zoon van Adolf, bedenker van de merknaam Mercedes
 naar diens dochter Mercédès Jellinek
 Georg Jellinek (1851-1911), Duits rechtsgeleerde, zoon van Adolf
 Camilla Jellinek (geboren Wertheim, 1860-1940), echtgenote van Georg, Oostenrijks activiste voor vrouwenrechten
 teken van Jellinek, verhoogde pigmentatie van de binnenzijde van de oogleden

Zie ook 
 * Elfriede Jelinek (1946), Oostenrijks schrijfster, Nobelprijswinnares